Metliczina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Metliczina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna